Mistrzostwa Europy Kadetek w Piłce Siatkowej 2011 odbyły się w Turcji w Ankarze w dniach od 30 kwietnia do 8 maja 2011 roku. Uczestniczyło w nich 12 drużyn. Po raz pierwszy w historii reprezentantki Turcji zostały Mistrzyniami Europy Kadetek.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8 

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4 

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Linki zewnętrzne 
  

K
2011 w piłce siatkowej
2011 w Turcji